Cette page présente la liste des meilleures passeuses en WNBA en saison régulière.

Classement 

 Mise à jour à l'issue de la saison 2022.

Notes et références

Notes

Références 

Women's National Basketball Association
Liste de sportifs